Bassingthwaighte ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Bassingthwaighte (* 1983), namibischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Natalie Bassingthwaighte (* 1975), australische Schauspielerin